tłumaczenie językowe
 tłumaczenie oprogramowania 
 tłumaczenie pochodzenia wyrazów
 tłumaczenie pochodzenia nazw własnych
 tłumaczenie poleceń w systemach operacyjnych komputerów

Zobacz też 
 tłumacz
 translacja

Tłumaczenie